Семьдесят четвёртый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 25 по 26 апреля 2009 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». 

Под общим первым номером клуб «Детройт Лайонс» выбрал квотербека из университета Джорджии Мэттью Стаффорда. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 256 игроков. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал кикер Райан Саккоп, выбранный «Канзас-Сити Чифс».

Организация драфта 
Драфт НФЛ 2009 года состоялся в течение двух дней 25 и 26 апреля в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». Церемония началась в 15:00 по местному времени. В первый день прошли первый и второй раунды, по ходу которых у команд было по десять и семь минут на объявление своего выбора соответственно. Во второй день были проведены оставшиеся раунды, в каждом из которых на выбор отводилось по пять минут. Приглашения на церемонию получили девять игроков, входивших в число лучших среди выходящих на драфт.

Право общего первого выбора на драфте получили «Детройт Лайонс», худшая команда предыдущего сезона, проигравшая все шестнадцать матчей регулярного чемпионата. Окончательный порядок выбора был объявлен лигой в 2009 году. Последние два выбора первого раунда получили участники Супербоула XLIII «Аризона Кардиналс» и «Питтсбург Стилерз».

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта клубами лиги было выбрано 256 игроков. Под общим первым номером «Детройт Лайонс» задрафтовали квотербека Мэттью Стаффорда из университета Джорджии. Кроме него, в первом раунде было выбрано ещё два пасующих. Обозреватель сайта Football Outsiders Том Гоуэр отмечал, что среди новичков лиги было большое количество скоростных пас-рашеров и качественные линейные нападения.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся 16 июля 2009 года. На нём был выбран один игрок: Вашингтон Редскинс отдали выбор третьего раунда за ди-энда Джереми Джармона из университета Кентукки. Право выбора на дополнительном драфте было использовано впервые с 2007 года.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2009 на pro-football-reference.com

НФЛ в сезоне 2009